Anna Poniatowska – nobildonna polacca
 Elena Poniatowska –scrittrice e giornalista messicana
 Izabella Poniatowska – nobildonna polacca

Pagine correlate 
 Poniatowski (disambigua)